

Березниківське сільське поселення — сільське поселення, Бабушкінський район, Вологодська область
 Березниківське сільське поселення — сільське поселення, Кумьонський район, Кіровська область